Karangi kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Karangi (ort), New South Wales, Coffs Harbour,

Iran 

 Qaranqū (ort i Iran), Västazarbaijan, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar